Wuthering Heights jelentései:

 Emily Brontë Üvöltő szelek (1847) című regényének eredeti angol címe.
 Lásd még: Üvöltő szelek (egyértelműsítő lap)

Zene 
 Wuthering Heights, dán heavy metal együttes
 Wuthering Heights (1978), Kate Bush-dala